Константинопольский собор может относиться к ряду поместных и вселенских соборов христианской церкви:
 Константинопольский собор (360 г.) — поместный собор периода арианских споров;
 I Константинопольский собор (381 г.) — второй вселенский собор 381 года, осудивший арианство;
 Константинопольский собор (536 г.) — поместный собор, осудивший одного из лидеров нехалкидонитов Севира Антиохийского;
 Константинопольский собор (543) — поместный собор периода спора о трёх главах;
 II Константинопольский собор — V вселенский собор 553 года;
 III Константинопольский собор — VI вселенский собор 680 — 681 годов;
 Трулльский собор — поместный собор 691 — 692 годов;
 Иконоборческий собор — поместный собор 754 года;
 Константинопольский собор (815 г.) — поместный собор периода иконоборчества;
 Двукратный собор (861 г.);
 Константинопольский собор (867 г.) — поместный собор обсуждавший вопрос о Филиокве;
 IV Константинопольский собор (869 — 870 гг.) — низложил патриарха Фотия и провозгласил неподсудность Папы Римского вселенскому собору;
 IV Константинопольский собор (879 — 880 гг.) — восстановил патриарха Фотия на престоле и осудил собрание 869 года;
 Константинопольский собор (1076 г.) — осудивший платонизм в связи с учением Иоанна Итала;
 Константинопольский собор (1094 г.);
 V Константинопольский собор (1341 — 1351 гг.) — утвердил богословие исихазма;
 Константинопольский собор (1368 г.) — осудил еретические сочинения афонского иеромонаха Прохора (Кидониса) последователя Варлаама Калабриййского;
 Константинопольский собор (1484 г.);
 Константинопольский собор (1727 г.) — утвердил практику выдачи восточными патриархами «разрешительных грамот»;
 Константинопольский собор (1756 г.) — осудил католическое крещение.